Джек Желіно (,  11 листопада 1924, Торонто —  12 листопада 1998) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1943 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 6 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс» та «Чикаго Блек Гокс».

Загалом провів 147 матчів у НХЛ, включаючи 4 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Пам'ятний трофей Колдера — 1950.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 Профіль на legendsofhockey  
 Профіль на hockeydb  
 Профіль на hockey-reference  

Уродженці Торонто
Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»